Die Iran International 2003 im Badminton fanden vom 2. bis zum 5. Februar 2003 statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=083850CD-E4D6-40D8-AE8D-4AD879A116B3

2003
Badminton 2003